Montale ima više značenja:
 Montale (Ankona)
 Montale (La Specija)
 Montale (Masa-Karara)
 Montale (Modena)
 Montale (Parma)
 Montale
 Montale (Ređo Emilija)